Eibar (span. Éibar) ist eine Stadt in der Provinz Gipuzkoa in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland in Spanien.

Geographie

Lage 
Eibar befindet sich auf 121 m Höhe im Deba-Becken im äußersten Westen der Provinz Gipuzkoa an der Grenze zu Bizkaia. Das Klima ist maritim mit milden Wintern und kühlen Sommern. Die Stadt befindet sich in einem schmalen Tal in bergiger Umgebung, die Erhebungen rings um die Stadt weisen Höhen von 700 bis 800 m auf.

Durch Eibar fließt der Fluss Ego, der noch auf dem Stadtgebiet in den Deba mündet.

Klima

Geschichte 
Die Stadt wurde am 5. Februar 1346 urkundlich als Villanueva de San Andrés de Eibar von Alfons XI. von Kastilien gegründet.

Am 14. April 1931 rief Éibar als eine der ersten Kommunen Spaniens die Zweite Republik aus. Im Spanischen Bürgerkrieg war Éibar bis zum Fall im April 1937 im republikanischen Teil Spaniens und fiel dann in die Hände der Franquisten.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Seit dem späten Mittelalter werden in der Stadt Waffen hergestellt. Ein bedeutender Waffenfabrikant war z. B. die STAR, Bonifacio Echeverría S.A. Heute liegt der Schwerpunkt der Industrie im Maschinenbau und in der Kraftfahrzeugteileherstellung. Eines der wichtigsten Unternehmen im heutigen Eibar ist der ehemalige Nähmaschinenfabrikant und heutige Maschinenbaukonzern Alfa.

Eibar liegt an der Autobahn AP-8 auf halben Weg zwischen San Sebastián und Bilbao. Die Nationalstraße der spanischen Nordküste N-634, die die Stadt ebenfalls mit San Sebastián und Bilbao verbindet, verläuft durch Eibar. Des Weiteren ist Eibar an die Autobahn AP-1 Vitoria-Eibar angebunden.

Die baskische Schmalspurbahn EuskoTren verbindet Eibar mit San Sebastián und mit Bilbao.

Eibar verfügt über keinen eigenen Flughafen. Die nächsten Flughäfen sind die von Bilbao (Loiu), San Sebastián (Hondarribia) und Vitoria-Gasteiz (Foronda), jeweils eine Autostunde von Eibar entfernt.

Sport 

Der Fußballklub der Stadt, Sociedad Deportiva Eibar, stieg am 25. Mai 2014 zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die erste spanische Liga auf. Am Ende der Saison 2020/21 musste der Verein aus der Primera División absteigen.

Die Euskal Bizikleta endet jeweils auf dem bei Eibar liegenden Berg Arrate.

In der Stadt befindet sich auch die Sportarena Frontón Astelena für den baskischen Nationalsport Pelota.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Francisco de Ibarra (1539–1575), Entdecker und Eroberer
 Ignacio Zuloaga (1870–1945), Maler
 Ciriaco Errasti (1904–1984), Fußballspieler
 Baltasar Albéniz (1905–1978), Fußballspieler und -trainer
 Antonio Bertrán (1933–2008), Radrennfahrer
 Alberto Ormaetxea (1939–2005), Fußballspieler
 Javier Aguirresarobe (* 1948), Kameramann
 Juan Antonio Aznárez Cobo (* 1961), römisch-katholischer Geistlicher, Militärerzbischof von Spanien
 Aitor Etxaburu (* 1966), Handballspieler und -trainer
 Pedro Horrillo (* 1974), Radrennfahrer
 Patxi Usobiaga Lakunza (* 1980), Sportkletterer
 Aitor Seguín (* 1995), Fußballspieler
 Odei Jainaga (* 1997), Speerwerfer
 Mikel Oyarzabal (* 1997), Fußballspieler

Weblinks 

 Offizielle Webseite von Eibar (baskisch, spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
 
Gegründet 1346
Stadt in Spanien